

Commune française
 La Madelaine-sous-Montreuil, dans le département du Pas-de-Calais.

Commune Luxembourgeois
Lamadelaine, dans le canton d'Esch-sur-Alzette

Ancienne commune française
 La Madelaine, dans le département de Lot-et-Garonne, désormais partie intégrante de la commune de Marmande.

Voir aussi